Саву́то (; ) — река в Южной Италии.

Длина — 50 км. Площадь водосборного бассейна — 404 км². Течёт по территории провинций Козенца и Катандзаро в области Калабрия. Начинается на высоте около 1300 м над уровнем моря от одноимённых родников в горном массиве Ла-Сила-Пиккола Калабрийских Апеннин, на территории коммуны Априльяно. В верхней половине течёт преимущественно на запад, ниже Марци преобладающим направлением течения становится юго-запад. Впадает в Тирренское море западнее Ночера-Теринезе.

Во времена Античности называлась Сабат (), в устье которой находился древний греческий город Темеса.

В долине реки много мелких городов.

Примечания 

Реки, впадающие в Тирренское море
Реки Калабрии
Козенца (провинция)
Катандзаро (провинция)